Тур Таиланда (, ) — шоссейная многодневная велогонка, с 2006 год проводящаяся по дорогам Таиланда.

История 
Официально гонка названа в честь тайской принцессы Махи Чакри Сириндхорн. Её полное название Princess Maha Chakri Sirindhon’s Cup Tour of Thailand.

Дебют гонки состоялся 24 января 2006 года. Следующая гонка состоялась почти через два года — в декабре 2007. Третий выпуск прошёл в сентябре 2008. С 2009 года гонка стала регулярно проходить в начале апреля.

Входит в календарь UCI Asia Tour под категорией 2.1 (до 2017 года – 2.2).

Маршрут гонки состоит из шести этапов. С 2010 по 2012 год первый этап проходил в формате пролога.

С 2012 года по окончании мужской гонки проводится женская.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Таиланда на CQranking
 Тур Таиланда на ProCyclingStat
 Тур Таиланда на Cycling Archives
 Тур Таиланда на CycleBase
 Тур Таиланда на Memoire du cyclisme
 Тур Таиланда на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Таиланде
Велогонки в Азии
Мероприятия, регулярно проводимые с 2006 года